Мануко́вский (пол. Manukowski, арм. Մանուկովսկի) - армянская фамилия. Является польской формой фамилии Манукян. Происходит от армянского слова "Մանուկ [манук]", что означает в переводе "дитя, младенец". 

Носят данную фамилию потомки армян-переселенцев в Речи Посполитой.

Известные носители 
 Мануковский, Александр Александрович (род. 1985) — российский футболист.
 Мануковский, Николай Фёдорович (1926—1995) — Герой Социалистического Труда.

 Мануковская, Римма Афанасьевна (1925—2003) — советская театральная актриса.